Orăștioara peut désigner en Roumanie :

 Orăștioara, commune située dans le județ de Hunedoara, en Transylvanie ;
 , village de la commune homonyme située dans le județ de Hunedoara ;
 , village de la commune de Beriu située dans le județ de Hunedoara.